Дворянкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Дворянкино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Дворянкино — деревня в Любимском районе Ярославской области.